Franciaország
Plassac, település Charente-Maritime megyében
Plassac, település Gironde megyében